Lophius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Linné, 1758. Lophius ingår i familjen marulksfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Marulksfiskar
Lophius